

Geografia

Austria 
 Hengsberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Niemcy 
 Hengsberg – dzielnica Pirmasens